Кюгюро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монрежо. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31158.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 95 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 195 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 127 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 93 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 73,9 %). Из 93 активных жителей работали 85 человек (43 мужчины и 42 женщины), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 34 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна